Санато́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Санаторная улица — улица в Астрахани.
 Санаторная улица — улица во Владимире.
 Санаторная улица — улица в Волгограде.
 Санаторная улица — улица в Екатеринбурге.
 Санаторная улица — улица в Костроме.
 Санаторная улица — улица в Красноярске.
 Санаторная улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Санаторная улица — улица в Медвежьегорске.
 Санаторная улица — улица в Мытищах.
 Санаторная улица — улица в Орле.
 Санаторная улица — улица в Пензе.
 Санаторная улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
 Санаторная улица — улица в Тольятти.
 Санаторная улица — улица в Томске.
 Санаторная улица — улица в Туле.

Украина 
 Санаторная улица — улица в Донецке.
 Санаторная улица — улица в Житомире.
 Санаторная улица — улица в Запорожье.
 Санаторная улица — улица в Каменском.
 Санаторная улица — улица в Киеве.
 Санаторная улица — улица в Мариуполе.
 Санаторная улица — улица в Сумах.
 Санаторная улица — улица в Черкассах.

Казахстан 
 Санаторная улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Санаторная аллея